

Patronyme 
Famille de Miollis, connue en particulier pour les quatre frères suivants :
 Balthazar de Miollis (1749-1827), général de brigade français ;
 Bienvenu de Miollis (1753-1843), évêque de Digne ;
 Honoré-Gabriel de Miollis (1758-1830), homme politique français ;
 Sextius Alexandre François de Miollis ou François de Miollis (1759-1828), général de division français.

Voir aussi 
 Rue Miollis à Paris, nommée en hommage au général François de Miollis.

Homonymie de patronyme